Битката за Конотоп започва на 24 февруари 2022 г., по време на руското нападение срещу Украйна през 2022 г.

Битката 
В 03:35 ч. на 24 февруари руските сили, настъпващи от североизток, обграждат град Конотоп и го поставят под обсада. Украинските сили защитават позициите си от атаката. Съобщава се, че руско оборудване гори в града сутринта на 25 февруари. Украинската армия заявява, че руските сили, обсаждащи града, са били лошо екипирани.

Според украинската армия, правителствените сили са загубили контрол над града на 25 февруари.

Източници 

Военна история на Украйна
Битки на Русия
Руско-украинска война